Епархия Касадора () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Касадор, Бразилия. Епархия Касадора входит в митрополию Флорианополиса. Кафедральным собором епархии Касадора является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
23 ноября 1968 года Святой Престол учредил епархию Касадора, выделив её из епархии Лажиса. 12 июня 1975 года епархия Касадора передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Жоасабы.

Ординарии епархии 
 епископ Orlando Octacílio Dotti (12.03.1969 — 1.04.1976), назначен епископом Барры
 епископ João Oneres Marchiori (25.01.1977 — 18.04.1983)
 епископ Luiz Colussi (5.12.1983 — 4.12.1996)
 епископ Luíz Carlos Eccel (18.11.1998 — 24.11.2010)
 епископ Severino Clasen (с 6.07.2011)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии